Bar (druk), een natuurkundige eenheid van druk
 Café of kroeg
 Toog (café), de bar in een café
 bar, een veelgebruikte metasyntactische variabele
 Bar (muziek), een muziekvorm
 Balie (advocatuur), Engels bar, beroepsvereniging voor advocaten

Plaatsen:
 Bar (Corrèze), een plaats in de Corrèze in Frankrijk
 graafschap Bar, later hertogdom Bar, een voormalig hertogdom in de Franse regio Lotharingen
 Bar (Montenegro), een havenstad in Montenegro
 Bar (rivier), een zijrivier van de Maas
 Bar (Oekraïne), een plaats in het midden/westen van Oekraïne
 Bár, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya

 BAR-Honda (British American Racing), het voormalig Formule 1-team
 Browning Automatic Rifle, een Amerikaans machinegeweer
 Bruto aanvangsrendement, een in de vastgoedwereld veel gebruikt kengetal om waarde en risico van een (koop)object uit te drukken
 Berliner Außenring, de ringspoorlijn rond voormalig West-Berlijn
 BAR-gemeenten, samenwerking tussen de Nederlandse gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
 BAR 297 (schip, 1970) - kraanponton en pijpenlegger
 BAR 347 (schip, 1976) - kraanponton en pijpenlegger

Zie ook
 Philippe Bär (1928), Nederlands bisschop van Rotterdam (1983-1993)